Emil puede referirse a:

Nombre 

 Emil, nombre propio masculino, variante del nombre Emilio:

Personas cuyo nombre comienza con Emil 

 Emil Aarestrup
 Emil Abderhalden
 Emil Adolf von Behring
 Emil Adolph Rossmässler
 Emil Albes
 Emil Almén
 Emil Angelov
 Emil Artin
 Emil Boc
 Emil Bourgonjon
 Emil Boyson
 Emil Breitkreutz
 Emil Bretschneider
 Emil Cardales
 Emil Castagnier
 Emil Chau
 Emil Christian Hansen
 Emil Cioran
 Emil Clade
 Emil Constantinescu
 Emil Cooper
 Emil Doepler
 Emil Erlenmeyer
 Emil Ernst
 Emil Fey
 Emil Fiek
 Emil Filla
 Emil Forsberg
 Emil Forselius
 Emil Friedman
 Emil Friedrich Knoblauch
 Emil Fuchs
 Emil Gabriel Jula
 Emil Gargorov
 Emil Guevara
 Emil Guilels
 Emil Hakl
 Emil Hallfreðsson
 Emil Halonen
 Emil Hassler
 Emil Heese
 Emil Hegetschweiler
 Emil Hegle Svendsen
 Emil Heinrich Snethlage
 Emil Hermann Bose
 Emil Holub
 Emil Hácha
 Emil Hübner
 Emil Jakob Schindler
 Emil Jannings
 Emil Jellinek
 Emil Johann Lambert Heinricher
 Emil Julius Klaus Fuchs
 Emil Jónsson
 Emil Kellenberger
 Emil Kostadinov
 Emil Kraepelin
 Emil Krebs
 Emil Krukowicz-Przedrzymirski
 Emil Lang
 Emil Leon Post
 Emil Lewis Holmdahl
 Emil Lindgren
 Emil Loteanu
 Emil Ludwig
 Emil Lueckel
 Emil Lyng
 Emil Lückel
 Emil Mangelsdorff
 Emil Martínez
 Emil Maurice
 Emil Montgomery
 Emil Nolde
 Emil Orlík
 Emil Otto Oskar von Kirchner
 Emil Paur
 Emil Pfeiffer
 Emil Rached
 Emil Racovita
 Emil Rathenau
 Emil Rausch
 Emil Rostrup
 Emil Salomonsson
 Emil Santos
 Emil Schallopp
 Emil Sitka
 Emil Span
 Emil Staer
 Emil Strub
 Emil Sutor
 Emil Sutovsky
 Emil Tabakov
 Emil Theodor Kocher
 Emil Viktor Ekstrand
 Emil Vodder
 Emil Voight
 Emil Voigt
 Emil Walter
 Emil Werner
 Emil Wikström
 Emil Ziehl
 Emil Zuckerkandl
 Emil Zátopek
 Emil von Reznicek
 Emil von Sauer

Seudónimos 

 Emil, cantante y celebridad de televisión peruano

Véase también 
 Emile, desambiguación.
 Émile, desambiguación de la variante francesa.
 Emilio, desambiguación de la variante española.
 Emílio, desambiguación de la variante portuguesa.